Torus (lat.: uže; [nabrekli] mišić; zadebljanje) može značiti:
 torus, u geometriji, je rotacijsko tijelo u obliku prstena
 torus (medicina), u medicini, je ispupčenje koštanih, hrskavičnih ili mekanih anatomskih tvorbi na ograničenome mjestu, na primjer na vanjskoj plohi zatiljne kosti (lat. torus occipitalis), iznad očnih šupljina (lat. torus supraorbitalis), na donjoj čeljusti u području očnjaka i pretkutnjaka (lat. torus mandibularis) i drugom.

Izvori